El municipio de Edgmont (en inglés: Edgmont Township) es un municipio ubicado en el condado de Delaware en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 3.918 habitantes y una densidad poblacional de 155.1 personas por km².

Geografía 
El municipio de Edgmont se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $88,303 y los ingresos medios por familia eran de $105,311. Los hombres tenían unos ingresos medios de $76,438 frente a los $42,371 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $46,848. Alrededor del 1,2% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Delaware (Pensilvania)